Dans la mythologie grecque, Dexaménos ou Dexamène (en grec ancien /) peut désigner :
 Déxamène, une des Néréides
 Dexaménos, un roi d’Olénos en Achaïe.
 Dexaménos, un centaure.
 Dexaménos, fils d’Héraclès et père d’Ambrax.
 Dexaménos, fils de Mésolas et éponyme d’une région d’Ambracie.

Personnages historiques 
 Dexamenos de Chios, graveur de gemmes

Références 

Homonymie